Vier Jahreszeiten steht für:

 Frühling, Sommer, Herbst und Winter in einem Jahreszyklus, siehe Jahreszeit

 Vier-Jahreszeiten-Park, Parklandschaft in Oelde
 Villa Vier Jahreszeiten, Crimmitschau, Sachsen
 Pizza Vier Jahreszeiten, zu je einem Viertel unterschiedlich belegte Pizza

Werktitel:
 Vier Jahreszeiten (1981), US-amerikanischer Film von Alan Alda
 Vier Jahreszeiten (1990), deutscher Film von Bernd Bajog 
 Vier Jahreszeiten (Arcimboldo), Gemäldeserie von Giuseppe Arcimboldo (um 1563)
 Vier Jahreszeiten (Skulpturenensemble), Bremen (1991)
 Vier Jahreszeiten, Figurengruppe am Fontainenplatz, Radebeul (1880)
 Die vier Jahreszeiten, Violinkonzerte von Antonio Vivaldi (1725)
 Vierjahreszeitenfries, Reliefzyklus, Stuttgart, Schloss Rosenstein (1828)

Siehe auch:
 Vier-Jahreszeiten-Radweg (Burgenland)
 Hotel Vier Jahreszeiten (Begriffsklärung)
 Würzburger Vierjahreszeitenaltar
 Four Seasons (Begriffsklärung)